Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+1E000 à U+1EFFF en hexadécimal ( à  en décimal).

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Caractères de l'Alphabet glagolitique (Unicode 9.0)

Caractères U+1E030 à U+1E09F (réservé)

Nyiakeng Puachue Hmong (Unicode 12.0)

Wantcho (Unicode 12.0)

Caractères U+1E300 à U+1E7FF (réservé)

Mendé kikakui (Unicode 7.0)

Caractères U+1E8E0 à U+1E8FF (réservé)

Adlam (Unicode 9.0)

Caractères U+1E960 à U+1EDFF (réservé)

Chiffres siyâk indiens (Unicode 11.0)

Chiffres siyâk ottomans (Unicode 12.0)

Symboles mathématiques alphabétiques arabes (Unicode 6.1)

Caractères U+1EF00 à U+1EFFF (réservé)

Voir aussi 
 Unicode
 Table des caractères Unicode
 Aide:Caractères spéciaux

01E